Двадцатый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 3 октября 1965 года по 25 апреля 1966 года. Победителем четвёртый раз подряд стал ЦСКА.

Регламент чемпионата
В этом сезоне вернулись к розыгрышу первенства в трёх дивизионах (единственный раз такая схема розыгрыша была в сезоне 1958/1959). Игры проходили в двух группах класса «А», также первая группа чемпионата РСФСР была преобразована в класс «Б» чемпионата СССР.

Класс «А». Первая группа 
К играм в высшем дивизионе допустили 8 лучших команд прошлого сезона и победителей подгрупп во второй группе класса «А». Две последние команды должны были замениться в следующем сезоне также победителями подгрупп второй группы.
ЦСКА, в первых четырёх играх набрав 5 очков, в дальнейшем играл практически без потерь, ещё раз проиграв уже в ранге чемпиона. 
«Динамо» Киев и «Сибирь» заняли последние места и должны были покинуть высший дивизион, но остались в связи с его расширением.

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Анатолий Фирсов (ЦСКА) – 40 шайб
Вениамин Александров (ЦСКА) – 31 шайба
Виктор Полупанов (ЦСКА) – 25 шайб
Александр Альметов (ЦСКА) – 24 шайбы
Вячеслав Старшинов («Спартак» Москва) – 23 шайбы
Евгений Мишаков (ЦСКА) – 22 шайбы
Борис Майоров («Спартак» Москва) – 22 шайбы
Владимир Васильев («Крылья Советов» Москва) – 20 шайб

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

Факты чемпионата

Переходы 
 «Спартак» пополнился Евгением Зиминым, Владимиром Мигунько («Локомотив»), Александром Мартынюком («Крылья Советов»)
 Анатолий Мотовилов и Игорь Самочёрнов из выбывшего из первой группы «Металлурга» перешли в московское «Динамо»

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах ЦСКА с «Сибирью» – 14-1 и 13-1.
Самыми результативными стали матчи ЦСКА с «Локомотивом» – 12-5 и «Сибирью» – 14-1.
Наименее результативными стали матчи «Динамо» Москва - «Сибирь» и «Химик» - СКА – команды не забросили ни одной шайбы.

Класс «А». Вторая группа 
К участию допустили все команды прошлого сезона, за исключением победителей подгрупп, перешедших в высший дивизион, расформированного ленинградского «Спартака», которого заменило «Динамо», минского «Вымпела», которого заменило . К ним добавились два неудачника высшего дивизиона и финальная четвёрка прошлогоднего чемпионата РСФСР, расширив вторую группу до 26 команд.
Лучшие команды подгрупп выходили в первую группу чемпионата СССР, худшие переходили в класс «Б».

Первая подгруппа 
Матчи прошли с 9 ноября по 16 марта.

Лучший бомбардир — Михаил Гомберг («Металлург» Новокузнецк) — 41 шайба.

Вторая подгруппа 
Матчи прошли с 14 ноября по 11 апреля.

Лучший бомбардир — Юрий Репс («Даугава» Рига) — 48 шайб.

Класс «Б» 
На основе 25 команд первой группы чемпионата РСФСР прошлого сезона был сформирован класс «Б» чемпионата СССР, с участием ещё 16 российских и двух казахстанских команд. Среди российских участников разыгрывалось также звание чемпиона республики.

Предварительный этап 
Игры проходили в 5 зонах в 4 круга. По 2 лучшие команды выходили в полуфинал.

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона

5-я зона 
В пятой зоне были собраны команды из «закрытых» городов. Победившие команды отказались участвовать в полуфиналах.

Полуфиналы 
По итогам однокруговых турниров по 2 лучшие команды выходили в финал.

1-я полуфинальная группа 
Матчи прошли с 27 февраля по 2 марта в Ярославле.
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Евгений Подъянов («Торпедо» Ярославль)
 Лучший защитник – Валентин Талалаев («Металлург»)
 Лучший нападающий – Анатолий Бажанов («Торпедо» Ульяновск)

2-я полуфинальная группа
Матчи прошли с 27 февраля по 3 марта в Кирово-Чепецке. 
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Геннадий Дедиков («Звезда»)
 Лучший защитник – 
 Лучший нападающий – Николай Заварухин («Звезда»)
 Самый молодой игрок – Александр Мальцев («Олимпия»)

Финал 
Двухкруговой турнир прошёл с 6 по 13 марта в Серове. Хозяева завоевали звание чемпиона РСФСР и, вместе с чебаркульской «Звездой», путёвку в класс «А».
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Вячеслав Илюхин («Металлург»)
 Лучший защитник – Игорь Савиных («Звезда»)
 Лучший нападающий – Александр Мальцев («Олимпия»)
 Приз «За корректную игру» – «Олимпия»

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1965-66 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1965/1966 - 1969/1970. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1955/1956 - 1969/1970. Справочник. Москва. 2012.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1965-1966
 http://www.hockeystars.ru/art1966.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1965 год в хоккее
1966 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1966 году
Чемпионаты СССР в 1965 году